Pnoepyga immaculata — вид воробьиных птиц семейства бесхвостковых.

Вид распространён в Непале и индийском штате Уттаракханд. Обитает в умеренных и горных дождевых лесах.

Тело длиной до 10 см. Оперение образует чешуйчатый узор коричневого и жёлто-коричневого цвета. Горло серое с двумя поперечными чёрными полосами. Клюв тёмно-серый. Ноги оранжевые. Хвост короткий, почти незаметный.

Территориальная песня состоит из коротких свистящих звуков, повторяющихся с регулярными интервалами или без них.

Примечания 

Бесхвостые тимелии
Животные, описанные в 1991 году
Птицы Юго-Восточной Азии